Ваад ()
 Ваад Украины — всеукраинская общественная организация.
 Ваад четырёх земель — центральный орган автономного еврейского общинного самоуправления в Речи Посполитой.
 Литовский ваад — орган еврейского самоуправления в Великом княжестве Литовском.
 Ваад Леуми — исполнительный орган ишува (еврейской общины подмандатной Палестины).